Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé en Italie et s'est déroulé du 1 au 12 septembre 1985.

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Poule E

Poule F

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

Liens externes 

1985
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 1985
Monde masculin moins de 21 ans 1985
Monde masculin moins de 21 ans
Sport en Italie en 1985
Sport en septembre 1985